Aymeric Demarigny, né le  à Paris, est un acteur français.

Filmographie

Cinéma 
 1999 : Rembrandt de Charles Matton : Carel Fabritius
 1999 : Que la lumière soit ! de Arthur Joffé : Le fils du dresseur d'ours
 2001 : Cet amour-là de Josée Dayan : Yann Andréa

Télévision 
 1998 : Julie Lescaut, épisode 1 saison 7, Les Fugitives d'Alain Wermus : Frédéric Vido
 2000 : Marie-Tempête : Noël
 2005 : Les Rois maudits de Josée Dayan : Charles IV de France 
 2007 : L'envie des autres (court-métrage) : le serveur
 2008 : Château en Suède de Josée Dayan : Frédéric
 2010 : Un lieu incertain de Josée Dayan : Estalère
 2015-2016 : Capitaine Marleau (Saison 1 - Épisode 6) : La nuit de la lune rousse : Brière
 2017-2018 : Capitaine Marleau de Josée Dayan : (saison 2 - épisode 5) : Double Jeu) Brière
 2020 : Capitaine Marleau de Josée Dayan : (saison 4 - épisode 2) : Deux vies) Brière

Théâtre 
 2005 : Les Fausses Confidences, de Marivaux, mise en scène de Patrice Le Cadre, au Théâtre du Nord-Ouest : Dorante

Liens externes 

Naissance en janvier 1974
Acteur français de cinéma
Naissance à Paris